Hamma ou El Hamma est un nom propre qui peut désigner :

El Hamma (Khenchela), une commune de la wilaya de Khenchela
 Hamma, une commune de la wilaya de Sétif
 Hamma, un quartier d'Alger
 Hamma, une station du métro d'Alger

Hamma, une commune de l'arrondissement de Nordhausen, dans le land de Thuringe

El Hamma, une municipalité du gouvernorat de Gabès
El Hamma, une délégation du gouvernorat de Gabès
El Hamma du Jérid, une municipalité du gouvernorat de Tozeur

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre